PCO steht für:
 Partido da Causa Operária, politische Partei in Brasilien
 Penguin Cafe Orchestra, Zusammenschluss verschiedener Musiker (1973–1997)
 Pierre Carl Ouellet (* 1967), kanadischer Wrestler
 Public Call Office, öffentliche Telefone an einem kleinen Straßenstand, siehe Indien#Telekommunikation
 Pacific Coastal Airlines (ICAO-Code), kanadische Fluggesellschaft
 Punta Colorada Airstrip (IATA-Code), Flugfeld in La Ribera (Baja California Sur), Municipio Los Cabos, Baja California Sur, Mexiko
 PCO-Syndrom, eigentlich Syndrom polyzystischer Ovarien, ist eine Stoffwechselstörung geschlechtsreifer Frauen

Abkürzung